Cal Monjo (Arbúcies), masia a Arbúcies (Selva) 
 Cal Monjo (Granollers), habitatge a Granollers (Vallès Oriental) 
 Cal Monjo (el Prat de Llobregat), masia al terme del Prat de Llobregat
 Cal Monjo (Meranges), masia a la Baixa Cerdanya